Половое воспитание  — это система медико-педагогических мер по воспитанию у родителей, детей, подростков и молодёжи правильного отношения к вопросам пола.
 «Половое воспитание» — британский комедийно-драматический телесериал.
 «Половое воспитание» — фильм 2014 года режиссёра Исаака Федера.

См. также 
 Половое просвещение